Двадцать второй чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 2 февраля 1969 года по 8 марта 1969 года.

Розыгрыш медалей

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов 
Александр Федосеев, Александр Кузьмин;
Игорь Каурдаков, Виктор Якуценя, Сергей Дерябин, Павел Лепёхин, Станислав Первушин, Валерий Пайгин;
Леонид Киселёв, Владимир Шевченко, Анатолий Вдовин, Николай Корноухов, Николай Савосько, Юрий Самоваров, Виктор Василькин, Евгений Пиунов, Леонид Чернов, Виктор Филимонов, Борис Голованов, Юрий Коновалов.
Тренер: Марк Судат.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 3 по 11 февраля на стадионе «Металлург» в Шелехове. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Анатолий Секерин («Металлург»)
 Лучший бомбардир – Валерий Пазон («Металлург») – 8 шайб

2-я зона 
Матчи прошли с 3 по 14 февраля на стадионе завода «Полиграфмаш» в Шадринске (первоначально планировалось проведение с 2 по 16 февраля с участием 8 команд).

3-я зона 
Матчи прошли со 2 по 10 февраля на стадионе «Зенит» в Ижевске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – 
 Лучший бомбардир – Владимир Огарков («Красная Этна») – 7 шайб

4-я зона 
Матчи прошли с 5 по 14 февраля на стадионе завода «Электровыпрямитель» в Саранске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Тишков (МГУ)
 Лучший защитник – Владимир Романов («Манометр»)
 Лучший нападающий – Евгений Капитонов («Металлург»)
 Самый молодой и перспективный игрок – Александр Федюкин («Металлург»)
 Самая корректная команда – «Манометр»

5-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе завода «Свободный сокол» в Липецке.

6-я зона 
Матчи прошли с 3 по 9 февраля на стадионах завода «Динамо» и «Десна» в Брянске. По окончании турнира, за участие подставных игроков, победитель был дисквалифицирован, результаты его встреч аннулированы. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Сергей Тужилкин («Радуга»)
 Лучший защитник – Виктор Михайлов («Десна»)
 Лучший нападающий – Игорь Кокошкин («Радуга»)
 Лучший бомбардир – Игорь Кокошкин («Радуга») – 10 шайб
 Лучший молодой игрок – Иван Епифанов («Десна»)

7-я зона 
Матчи прошли с 4 по 15 февраля на стадионе ПКиО в Петрозаводске.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 25 февраля по 8 марта на стадионе «Зенит» в Ижевске. Несмотря на дисквалификацию, команда из Калинина была допущена к финальным соревнованиям.

Примечания

Ссылки 
 1968-69. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.

Хоккей с шайбой